Anders Lindstedt kan syfta på bland andra:

* Anders Lindstedt (1854–1939), vetenskapsman och ämbetsman
 Anders Lindstedt (1869–1906), arkitekt
 Anders Lindstedt (1911–1985), idrottsledare och ämbetsman